Edgefield ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Edgefield (Alabama)
 Edgefield (Louisiana)
 Edgefield (Ohio)
 Edgefield (South Carolina)
 Edgefield (Virginia)

Siehe auch:
 Edgefield County